Le championnat de France d'Élite féminine 2013-2014 est issu de la fusion de la DEF et de la Nationale 1, il oppose dans la première phase, 24 équipes françaises de volley-ball réparties dans quatre groupes.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition 
À l’issue des 10 journées de la , les équipes classées  et  de chaque poule disputent des Play-Off en 1 poule de 8.
Les équipes classées  à  de chaque poule disputent des Play-Down en 2 poules de 8 constituées selon le serpentin obtenu par le classement des poules de la . Les résultats de la première phase ne sont pas conservés.
À l’issue des Play-Off :
Les équipes sont classées de 1 à 8 du Championnat d'Élite féminine
L’équipe classée  est déclarée Championne de France d'Élite féminine
Les équipes classées première et seconde accèdent à la Ligue A féminine la saison suivante, sous réserve qu'elles satisfassent aux critères d’éligibilité à l’accession aux championnats LNV, aux conditions de participation à ce championnat et à la condition que la Commission d’aide et de contrôle des clubs professionnels de la LNV (CACCP–LNV) émette un avis favorable, au regard de leur situation financière
À l’issue des Play-Down :
Si l’IFVB est classée de 5 à 8 dans l’une des deux poules :
Les équipes classées de 5 à 8 de chaque poule sont rétrogradées en N2F
Si l’IFVB est classée de 1 à 4 dans l’une des deux poules ou si l’IFVB a participé aux Play-Off :
Les équipes classées  de chacune des 2 poules de Play-Down disputent un barrage au meilleur des 3 matchs. Le match 1 se déroule sur le terrain de l’équipe ayant le moins de points ou en cas d’égalité l’équipe ayant le moins de victoires ou en cas de nouvelle égalité, l’équipe ayant le moins bon quotient de sets, puis le moins bon quotient de points. Le match 2 se déroule sur le terrain de l’autre équipe, tout comme le match d’appui si chacune des équipes a remporté un match
Le perdant de ce barrage, les équipes classées 6 à 8 de chaque poule et l’IFVB sont rétrogradées en N2F
Les équipes sont classées de 9 à 16 du Championnat d'Élite féminine

Première Phase

Poule A

Classement de la saison régulière 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Poule B

Classement de la saison régulière 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Poule C

Classement de la saison régulière 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Poule D

Classement de la saison régulière 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Playoffs

Classement

Résultats

Playdowns

Poule 1

Classement

Résultats

Poule 2

Classement

Résultats

Barrage 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue AF 2013-2014

Lien externe 
 Résultats sur le site de la FFVB

2013-2014
Volley-ball F2
Championnat F2